Klinger kan syfta på:
 Friedrich Maximilian von Klinger
 Max Klinger
 Nir Klinger (född 1966)
 Paul Klinger

Se även
 Granulomatös polyangit, tidigare kallat Klinger-Wegeners syndrom.

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken
Kärlinflammationer
Autoimmuna sjukdomar